Takako Konishi –en japonés, 小西 貴子, Konishi Takako– (25 de septiembre de 1986) es una deportista japonesa que compitió en natación sincronizada. Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Natación, en los años 2005 y 2007.

Palmarés internacional

Referencias 

Nadadoras sincronizadas de Japón